Зу — один з 12 департаментів Беніну.
 ЗУ-23, ЗУ-23-2 — радянська 23-мм спарена зенітна установка. 
 Нгуен Зу (в'єт. Nguyễn Du, 1765–1820, літературні псевдоніми — То Ньи (Tố Như) і Тхань Хьєн (Thanh Hiên)) — великий в'єтнамський поет.
 Зузі Зу (нар. Велика Кладуша, СФРЮ) — югославська та боснійська співачка. 
 Зу-л-Кадар, Зу-л-Кадар або Дху-л-Кадр — міфічний предок Дулкадірідів, династії, що правила в бейлику Зулкадар.